Група ТАС
 Тас-Тепе - гора в Криму.

Див. також
 Тас-Тау